Салда — наименование различных географических объектов в Евразии.

Водные объекты

Озеро 
 Салда — озеро в районе Ешилова турецкой провинции Бурдур.

Реки 
 Салда — река в Архангельской области, приток Ваги.
 Салда — река в Свердловской области, приток Тагила.
 Салда — река в Свердловской области, приток Туры.

Населённые пункты 
 Салда — село в Тляратинском районе Дагестана.
 Салда — деревня в волости Кадрина уезда Ляэне-Вирумаа Эстонии.

Составная часть названий 
Населённые пункты в Свердловской области России:
 Верхняя Салда — город, административный центр Верхнесалдинского района,
 Нижняя Салда — город областного значения,
 Прокопьевская Салда — село в Верхотурском районе,
 Усть-Салда — село в Верхотурском районе.

Железнодорожные станции 
 Салда — станция в индийской Калькутте.

Составная часть названий 
Станции Свердловской железной дороги в Свердловской области России:
 Верхняя Салда — станция в одноимённом городе.
 Нижняя Салда — станция в одноимённом городе.

См. также 
 Верхнесалдинский городской округ
 Городской округ Нижняя Салда